Lăzărescu ist der Familienname folgender Personen:

 Anca Miruna Lăzărescu (* 1979), deutsch-rumänische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Nae Lăzărescu (1940–2013), rumänischer Schauspieler
 Vlad-Andrei Lăzărescu (* 1985), rumänischer Archäologe und Mitglied der Rumänischen Akademie

Siehe auch:
 Der Tod des Herrn Lazarescu, rumänischer Spielfilm von 2005